Der Erde-Hase (Jimao, ) ist das 16. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des sechsten Himmelsstammes (, Element Erde und Yīn) mit dem vierten Erdzweig (), symbolisiert durch den Hasen (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Erde-Hase-Jahr begann 1999 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 16. Februar 1999 bis 4. Februar 2000.

Erde-Hase-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Erde-Hasens 己卯jǐmǎo das 16. Jahr (am Beginn des Jahres: Erde-Tiger 戊寅 wùyín 15).

16